Le tiercelet est, chez certains oiseaux de proie, le mâle, ainsi nommé parce qu’il est plus petit d'un tiers que la femelle ; en particulier chez l'épervier et le faucon.

Toponymie 
 Tiercelet est une commune française de Meurthe-et-Moselle.